Крутогорье — топоним в России, а также название:
 Крутогорье — деревня в Санчурском районе Кировской области;
 Крутогорье — село в Липецком районе Липецкой области;
 Крутогорье — деревня в Болховском районе Орловской области.

  — футбольный клуб из города Дзержинска, Минская область, Белоруссия.

См. также 
 Крутогорье — название города Дзержинска в Белоруссии до 1146 года.